El nombre de abey puede referirse a diversas plantas arbóreas, solo o combinado con un adjetivo.

Como abey simplemente, se conocen, en Venezuela y las Antillas, las siguientes:
 la bignoniácea Jacaranda caerulea;
 las fabáceas Poeppigia procera, Lysiloma latisiliquum y Pithecellobium discolor.

Como abey macho, se conocen, en la República Dominicana:
 la burserácea Tetragastris balsamifera, y
 la bignoniácea Jacaranda caerulea.

Como abey hembra, se denominan:
 en Cuba, la fabácea Peltophorum adnatum, también llamada moruro;
 en la República Dominicana, una especie cercana de la anterior, Peltophorum dubium.

Como abey blanco, se conocen las fabáceas Abarema obovalis (también abey)  y Albizia berteriana.